Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981 se dispute du 19 au .

Sue Barker remporte le simple dames. En finale, elle bat Mima Jaušovec, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Potter et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1981
Brighton
Tennis en Angleterre en 1981
Tennis en octobre 1981